Парк имени Ленина может означать следующие объекты:

 Парк имени Ленина — в Выборге
 Парк Ленина — в Гаване, Куба
 Парк имени Ленина — в Уфе
 Парк имени Ленина — в Ханое, Вьетнам
 , Хельсинки, Финляндия
 Местный парк имени Ленина — прежнее название парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алма-Ате (Казахстан).